Mammone, Plural Mammoni steht für:

 einen erwachsenen Mann, der noch bei seiner Mutter lebt uns sich von ihr nicht lösen kann, siehe Hotel Mama

Mammone ist der Nachname folgender Personen:

 Mario Mammone (* 1959), italienischer Jazz-Gitarrist
 Robert Mammone, australischer Schauspieler